Annus est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Adrián Annus (né en 1973), athlète hongrois en lancer du disque
 (1915-2011), bibliothécaire et bibliographe estonien
 (né en 1969), écrivaine estonienne
John Annus (1935-2013), peintre et photographe letton
 (1941-2018), homme politique communiste estonien
 (né en 1979), actrice estonienne
 (né en 1951), gymnaste finno-estonien
 (né en 1970), acteur et réalisateur estonien
 (né en 1973), traducteur et fonctionnaire estonien
 (1947-2019), orienteur estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien